Tiahuanaco puede referirse a:
Cultura tiahuanaco, cultura preincaica que se desarrolló en la parte sur de los Andes centrales, en las partes de los territorios actuales de Bolivia, Perú y Chile.
Tiahuanaco, sitio arqueológico tiahuanacota, centro principal e histórico de la cultura tiahuanacota.
Tiahuanaco, pequeño poblado aledaño al sitio arqueológico homónimo.